Gomang Co kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gomang Co (sjö i Kina, lat 31,21, long 89,20), Tibet, 
 Gomang Co (sjö i Kina, lat 31,50, long 87,20), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar